È la prima edizione del torneo.

In finale Elina Svitolina ha sconfitto Alizé Cornet con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  Elina Svitolina (campionessa)
  Camila Giorgi (ritirata)
  Sorana Cîrstea (primo turno)
  Tamara Zidanšek (primo turno)
  Markéta Vondroušová (quarti di finale)

  Viktorija Golubic (secondo turno)
  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Marta Kostjuk (quarti di finale)
  Alizé Cornet (finale)

Wildcard 

  Françoise Abanda (secondo turno)
  Katherine Sebov (primo turno)

  Elina Svitolina 
  Venus Williams (primo turno)

Qualificate 

  Ana Bogdan (secondo turno)
  Zarina Dijas (primo turno)

  Quinn Gleason (primo turno) 
  Aldila Sutjiadi (primo turno)

Lucky Losers 

  Clara Burel (primo turno, ritirata)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Chicago Women's Open 2021